Mistrzostwa Świata Par 1979 – 10. edycja zawodów żużlowych najwyższej rangi zorganizowanych przez Międzynarodową Federację Motocyklową w celu wyłonienia medalistów mistrzostw świata par w sezonie 1979. Rozegrano jeden turniej eliminacyjny, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężyła duńska para – Ole Olsen i Hans Nielsen. Do finału awansowała polska para – Edward Jancarz i Zenon Plech, zdobywając brązowe medale.

Eliminacje 
  Tyrgowiszte, Motostadion Awram Topałow, 
 Sędzia: b.d

Półfinały

Landshut (1) 
  Landshut, Speedwaystadion Ellermühle, 
 Sędzia: b.d

Lublana (2) 
  Lublana, Športni park Ilirija, 
 Sędzia: b.d

Finał 
  Vojens, Vojens Speedway Center, 
 Sędzia: b.d

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

1979
1979 w sporcie żużlowym